Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe kan henvise til flere personer:

 Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1774-1823) – overdirektør for Gisselfeld Kloster, lensgreve
 Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1800-1886) – overdirektør for Gisselfeld Kloster, lensgreve
 Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1836-1908) – direktør for Det Kgl. Teater, greve